Cazette peut désigner :
 Gazette (casier réfractaire)
 La Cazette (Jean-Louis Arlaud, sieur de Névache, dit Jean-Louis Borel), personnalité française du  siècle ;
 Louis Cazette (1887-1922), chanteur français d'opéra.

Voir aussi